Gīlān-e Gharb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gīlān-e Gharb (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Gīlān-e Gharb, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar